Clarke Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Clarke Island (ö i Australien, Tasmanien), 
 Clark Island (New South Wales), ö,

Kanada 

 Clarke Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar